Existuje více nositelů příjmení Bláha:

 základní tvar
 Adolf Bláha (* 1956) – československý basketbalista
 Bohumil Bláha (* 1937) – český hudební skladatel, akordeonista, hudební pedagog
 Bohuslav Bláha (1911–1983) – český a československý pedagog, člen 2. odboje, politik a poúnorový poslanec KSČ
 Bohuslav Bláha (kněz) (1932–2018) – český římskokatolický duchovní
 František Bláha, vícero nositelů, viz rozcestník
 Inocenc Arnošt Bláha (1879–1960) – český sociolog, filozof a pedagog
 Ivo Bláha (* 1936) – český hudební skladatel
 Jan Bláha (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Jaromír Bláha (* 1970) – český občanský aktivista
 Jindřich Bláha (* 1959) – český politik ODS, bývalý zastupitel Jihočeského kraje, od roku 1994 starosta města Soběslavi
 Jiří Bláha, vícero nositelů, viz rozcestník
 Josef Bláha (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Bláha (atlet) (* 1975) – český atlet
 Karel Bláha (zpěvák) (* 1947) – český operetní a muzikálový zpěvák
 Michal Bláha, vícero nositelů, viz rozcestník
 Milan Bláha (1927–2015) – český hudebník
 Ondřej Bláha (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Petr Bláha (* 1942) – československý atlet
 Silvestr Bláha (1887–1946) – český voják a odbojář
 Václav Bláha, vícero nositelů, viz rozcestník
 Vladislav Bláha (* 1957) – český kytarista
 Záboj Bláha-Mikeš (1887–1957) – český hudební redaktor, organizátor a skladatel
 Zdeněk Bláha, vícero nositelů, viz rozcestník
 
 ženská podoba s přechýlením
 Dagmar Bláhová (* 1949) – česká herečka
  (* 1931) – česká slavistka
 Naďa Bláhová – česká zpěvačka
 Marie Bláhová (* 1944) – česká historička
 jabloň  'Růžena Bláhová'  – odrůda jabloně, kterou vyšlechtil a po své manželce pojmenoval šlechtitel Václav Bláha

Odkazy

Související články 
 Blaha
 Blaho
 Blahetka
 Rodina Bláhova

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení